Le mot mutisme peut désigner :
l'aphasie, c'est-à-dire l'incapacité physique de parler
le fait de rester volontairement muet (silencieux)

Voir aussi 

 Mutisme sélectif
 Grande muette
 Cinéma muet
 Trouble de la parole